Saint-Pardoux-le-Neuf, commune française de la Corrèze ;
 Saint-Pardoux-le-Neuf, commune française de la Creuse.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France